Nectria (dier), geslacht van zeesterren
 Nectria (schimmel), schimmelgeslacht van Ascomyceten